Pueblo Juárez ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Pueblo Juárez (Chiapas)
 Pueblo Juárez (Colima)